Bon Appetit (album) - album van de Amerikaanse rapper O.C.
 Bon Appétit (film) - Spaanse film uit 2010
 Bon Appétit (restaurant) - sterrenrestaurant in Ierland
 Bon Appétit (tijdschrift) - Amerikaans tijdschrift over voedsel
 Bon Appétit (single) - single van de Amerikaanse zangeres Katy Perry